Braslav lahko pomeni:

 Braslav: slovanski knez na področju Panonije ob koncu 9. stoletja
 Braslav: slovanski plemič iz 9. stoletja, po katerem naj bi se imenovalo tudi slovaško mesto Bratislava- morda je istoveten s panonskim Braslavom.  
 Braslav: mesto v Belorusiji.